Live It Up (album Davida Johansena)
 Live It Up (album Third World)
 Live It Up (singel Jennifer Lopez)
 Live It Up (singel Nicky’ego Jama)
 Live It Up (singel Yüksek Sadakat)